Шува́лова — женская форма русской фамилии  и топоним. Известные носительницы: Шувалова, Александра Илларионовна (1869—1959) — благотворительница, общественный деятель и деятель Красного Креста. Кавалер Георгиевской медали четырёх степеней.
 Шувалова, Валентина Петровна — советский архитектор, автор вестибюлей станций метро «Елизаровская», «Ломоносовская».
 Шувалова, Евгения Петровна (1918—2003) — советский и российский врач-инфекционист, академик Российской академии медицинских наук (1991).
 Шувалова, Екатерина Петровна (1743—1816) — графиня, статс-дама, жена А. П. Шувалова.
 Шувалова, Елена Ивановна (1892—1976) — русская и советская актриса.
 Шувалова, Елизавета Андреевна (в браке Воронцова-Дашкова; 1845—1924) — фрейлина русского двора, статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Шувалова, Людмила Владимировна (род. 1966) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
 Шувалова, Людмила Павловна (1926—2022) — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
 Шувалова, Мавра Егоровна (1708—1759) — графиня, статс-дама, жена П. И. Шувалова.
 
 Шувалова, Полина Сергеевна (род. 2001) — российская шахматистка.
 Шувалова, Таисия Константиновна (род. 1937) — оператор по выращиванию телят, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

 Шувалова — деревня в составе Нытвенского городского округа в Пермском крае.